Göte Wälitalo, švedski hokejist, * 18. julij 1956, Švedska.

Wälitalo je v švedski ligi igral za kluba Kiruna AIF, kjer je igral branil šest sezon kariere, in IF Björklöven, kjer je branil osem sezon in s katerim je osvojil naslov švedskega državnega v sezoni 1986/87.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, kjer je osvojil bronasto medaljo, in dveh svetovnih prvenstvih. Skupno je za reprezentanco branil na 79-ih tekmah.

Tudi njegov sin Daniel je hokejski vratar.

Pregled kariere

|-
| Kiruna AIF
| Švedska 2. liga
| 73/74
|
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kiruna AIF
| Švedska 2. liga
| 75/76
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kiruna AIF
| Švedska 2. liga
| 76/77
|
|
| 20
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kiruna AIF
| Švedska 2. liga
| 77/78
|
|
| 27
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kiruna AIF
| Švedska 2. liga
| 78/79
|
|
| 22
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kiruna AIF
| Švedska 2. liga
| 79/80
|
|
| 25
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IF Björklöven
| Švedska liga
| 80/81
|
| 32
|
| 0
| 0
| 0
| 2
| 3.26
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IF Björklöven
| Švedska liga
| 81/82
|
| 20
| 36
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.20
|
|
| 7
| 7
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.57
| .882
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 82
|
| 4
| 10
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IF Björklöven
| Švedska liga
| 82/83
|
| 35
| 36
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.93
|
|
| 3
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.67
| .853
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 83
|
| 1
| 10
| 0
| 0
| 0
| 0
| 5.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IF Björklöven
| Švedska liga
| 83/84
|
|
| 36
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| .879
|
| 3
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.00
| .892
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 84
|
| 3
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.89
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Kanadski pokal
| 84
|
| 2
| 8
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IF Björklöven
| Švedska liga
| 84/85
|
| 29
| 30
| 0
| 1
| 1
| 0
| 3.13
| .888
|
| 3
| 3
| 0
| 0
| 1
| 0
| 6.77
| .806
|-
| IF Björklöven
| Švedska liga
| 85/86
|
| 21
| 34
| 0
| 1
| 1
| 0
| 4.18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IF Björklöven
| Švedska liga
| 86/87
|
| 30
| 35
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.59
|
|
| 6
| 6
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.00
|
|-
| IF Björklöven
| Švedska liga
| 87/88
|
| 20
| 40
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4.03
|
|
| 8
| 8
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.37
|
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski vratarji
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1984
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Švedsko
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Kiruna AIF
Hokejisti IF Björklöven